Wladimir Leonow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Petrowitsch Leonow (* 1937), sowjetischer Radrennfahrer
 Wladimir Wladimirowitsch Leonow (* 1987), russischer Motorradrennfahrer